Ферьер (Феррьер):

Топонимы
 Ферьер () — коммуна в бельгийской провинции Льеж
 Ферьер () — коммуна во французском департаменте Верхние Пиренеи
 Ферьер () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель
 Ферьер () — коммуна во французском департаменте Тарн
 Ферьер () — коммуна во французском департаменте Шаранта Приморская
 Феррьер-Сент-Илер (фр.) — коммуна во французском департаменте Эр.

Фамилия
 Феррьер, Джеймс Фредерик (1808—1864) — шотландский философ-метафизик, профессор.

См. также 
 Ла-Ферьер (значения)
 Ферьер-ле-Ре
 Ферьер-ле-Се
 Ферьер-Сен-Мари
 Ферьер-сюр-Арьеж
 Ферьер-сюр-Сишон
 Ферриер